Manatí, qui signifie lamantin en espagnol, peut désigner :

Manatí, ville du département d'Atlántico.

Manatí, ville de Cuba.

Manatí, ville de Porto Rico.

Voir aussi 
 El Manatí, un site archéologique olmèque dans l'état mexicain de Veracruz.